Николай Черемисинов:
 Черемисинов, Николай Владимирович (1835—1899) — генерал-лейтенант, герой русско-турецкой войны 1877—1878 гг.
 Черемисинов, Николай Семёнович (1792—?) — адъюнкт кафедры греческой и латинской грамматики в Ришельевском лицее.